El término Mucuchíes puede referirse a:

Mucuchíes: Una localidad del estado Mérida, Venezuela.
San Rafael de Mucuchíes: una aldea del municipio Rangel, estado Mérida, Venezuela.
Mucuchíes: Una raza de perro autóctona de los andes venezolanos.